Lauzzana est un patronyme porté notamment par 

 Claude Lauzzana, musicien, auteur-compositeur-interprète, arrangeur et producteur suisse ;
 Michel Lauzzana (1957-), homme politique français.